Кушкуль (башк. Ҡушкүл) — название населённых пунктов.

Россия 
 Кушкуль — деревня в Аскинском районе Башкортостана, относится к Евбулякскому сельсовету.
 Кушкуль — деревня в Аургазинском районе Башкортостана, относится к Михайловскому сельсовету.
 Кушкуль — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Кушкуль — деревня в Иглинском районе Башкортостана, относится к Тавтимановскому сельсовету.
 Кушкуль — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана, относится к Адзитаровскому сельсовету.
 Кушкуль — микрорайон города Оренбурга Оренбургской области.
 Кушкуль — деревня в Кайбицком районе Татарстана.